České příjmení Pilnáček má více nositelů:

 Jan V. Pilnáček (1849-1904), šachista
 Jiří Pilnáček (* 1932), lední hokejista, útočník
 Josef Václav Bohuslav Pilnáček (1877–1949), místní politik, starosta Hradce Králové
 Josef Pilnáček (1883–1932), moravský historik a genealog

Externí odkazy 
 

Česká příjmení